Stürzelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Stürzelbach,  Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Stürzelbach (Durbach), Zinken der Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Stürzelbach (Durbach, Gewässer), rechter Zufluss des Durbachs (zum Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, als Neugraben zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bei Oberweiler, Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Stürzelbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Störzelbach